Арнольд Давидович Готлиб (1895—1968) — советский и украинский учёный-металлург, доктор технических наук (1944), профессор (1945).

Крупный ученый в области доменного производства, автор более ста научных работ. Одним из первых в СССР начал заниматься автоматизацией доменного производства, под его
руководством впервые в мировой практике осуществили тепловое регулирование работой доменной печи.

Биография 
Родился 28 февраля (12 марта по новому стилю) 1895 года в Херсоне, Российская империя.

В 1914 году окончил Екатеринославское Второе Коммерческое училище. В 1915 году поступил на металлургическое отделение Петроградского политехнического института. (ЦГИА СПб, ф. 478, оп. 3, д. № 1697). После первого курса был призван в армию. В 1925 году — Днепропетровский горный институт (ныне Днепровская политехника), получив квалификацию «инженер-металлург». В 1931—1938 годах был заведующим доменным отделом Днепропетровского НИИ металлов. С 1938 года работал Днепропетровском металлургическом институте (ныне Национальная металлургическая академия Украины): до 1939 года — декан металлургического факультета; в 1939—1947 годах — заместитель директора по учебной работе; с 1942 по ноябрь 1943 года — заведующий кафедры металлургии чугуна. 

В годы Великой Отечественной войны институт находился в эвакуации в Магнитогорске. Арнольд Давидович руководил группой, разрабатывающей технологии доменного производства в научно-исследовательском секторе Магнитогорского горно-металлургического института (ныне Магнитогорский государственный технический университет), входил в состав комитета ученых помощи фронту при городском комитете ВКП(б). Главные его научные работы в это время:
 Распределение материалов и газов с целью создания условий форсированной и ровной работы доменных печей. (Монография. Магнитогорск, 1942).
 Некоторые применения математической статистики к анализу производственных и исследовательских данных в доменном деле. (Монография. Магнитогорск, 1943).

В конце 1943 года А. Д. Готлиб вернулся в Днепропетровск, где защитил докторскую диссертацию и продолжил работу в Днепропетровском металлургическом институте заместителем директора и заведующим кафедрой металлургии чугуна. Написал ряд учебников и учебных пособий. Воспитал учёных, в их числе Владимир Александрович Смоляк.

Умер 7 октября 1968 года в Днепропетровске, Украинская ССР.

Был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники УССР (1965), награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также медалями.

Жена — Сара Савльевна Влодарская (1898—?), плановик.

Примечания

Ссылки 
 НАУЧНАЯ ЭЛИТА Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова
 Ю. М. ПОТЕБНЯ - ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ ЗДІА 

Выпускники Днепровской политехники
Преподаватели Национальной металлургической академии Украины
Преподаватели Магнитогорского технического университета
Доктора технических наук
Инженеры-металлурги
Студенты Санкт-Петербургского политехнического института